łubin (Lupinus) – rodzaj roślin należących do rodziny bobowatych

Miejscowości w Polsce:
 Łubin Kościelny
 Łubin Rudołty